Miejscowości w USA:
 Wiota – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Wiota – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Gminy w USA:
 Wiota (ang. Wiota Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette